«Умные вещи» — советский телевизионный музыкальный фильм-сказка в 2 сериях, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1973 году режиссёром Анатолием Граником по одноимённой пьесе Самуила Маршака.

Премьера фильма состоялась 30 и 31 декабря 1973 года по Первой программе ЦТ.

Сюжет 
На ярмарке в обычной лавке старик продает волшебные вещи: скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Дудка-самогудка и волшебное зеркало понравились бедному музыканту, но денег у него не оказалось. Старик отдал ему эти вещи с условием, что он вернет их через год. Но не только музыканту понравились эти вещи: богач решил забрать их, обманув музыканта и отправив его в тюрьму. Но волшебные вещи не принесли богачу ни денег, ни счастья.

В ролях 
 Сергей Паршин — Музыкант
 Наталия Богунова — Невеста
 Николай Крюков — старик, хозяин «умных вещей»
 Евгений Весник — книгоноша, он же «посол»
 Александр Демьяненко — продавец «умных вещей», он же «переводчик посла»
 Валерий Носик — рыжий портной
 Георгий Антонов — чёрный портной
 Павел Панков — Барин
 Марина Мальцева — Барыня
 Наталья Патракова — дочка барина
 Роман Ткачук — Царь
 Людмила Аринина — Царица
 Игорь Готовкин — Наследник
 Рудольф Рудин — канцлер 
 Рэм Лебедев — министр внутренних дел
 Сергей Дрейден — старый лакей
 Аркадий Трусов — старый солдат

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Анатолий Граник, Алексей Тверской
 Режиссёр-постановщик — Анатолий Граник
 Главный оператор — Николай Строганов
 Главный художник — Михаил Щеглов
 Композитор — Надежда Симонян

Примечания

Ссылки 
 «Умные вещи» Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003

 Телеканал «Культура». «Умные вещи»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1973 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы-сказки СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Анатолия Граника
Экранизации русских сказок
Экранизации произведений Самуила Маршака
Экранизации литературных сказок